bł. Modest od Jezusa i Maryi (1802–1854) – włoski franciszkanin
 bł. Modest García Martí (1880–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik
 bł. Modest Maria z Torrentu (1885–1936) – hiszpański amigonianin, męczennik
 bł. Modest Vegas Vegas (1912–1936) – hiszpański franciszkanin konwentualny, męczennik
 
Zobacz też:
 Święty Modest